Odder – miasto w Danii
 gmina Odder – (w Danii)
 Odder – postać z mitologii nordyckiej